Grand porte-queue est un nom vernaculaire donné à deux espèces de papillons différentes du genre Papilio :
Papilio machaon, aussi connu sous le nom vernaculaire de « Machaon » ;
Papilio cresphontes.

Notes et références 

Lépidoptère (nom vernaculaire)
Papilionidae
Nom d'insecte ambigu